

Personen
 Geurt Hupkes (1928), Nederlands verkeerseconoom, bekend van de BREVER-wet
 Hendrik Willem Marius Hupkes (1920-2014), Nederlands architect, ontwerper van de Marcuskerk (Delft)
 Steef Hupkes (1981), Nederlands acteur, speelde docent Jochem Damstra in de jeugd-televisieserie Spangas
 Willem Hupkes (Nederlandse Spoorwegen) (1880–1965), Nederlands ingenieur en directeur van de NS, mede-verantwoordelijk voor de spoorwegstaking van 1944
 Willem Hupkes (voetballer) (1979), Nederlands voetballer

Fictieve personen
 motoragent der eerste klasse Hupkes, stripfiguur uit Avonturen van Tom Poes van Marten Toonder
 Mien Hupkes-Feddema, personage in de musical Amerika Amerika
 Victoria Hupkes, een personage in de musical Amerika Amerika

Zie ook 
 Dr. W. Hupkesbrug, over de Waal in Gelderland, genoemd naar Willem Hupkes (1880)
 (Leke)broeder Hupken, vroegst bekende bewoner Lesterhuis